Borja López i Castilla (1979), jugador d'hoquei sobre patins català.
 Borja López Menéndez (1994), futbolista espanyol.